Matemàtiques:
Trencaclosques, o puzle.
Trencaclosques MU, formulat per Douglas Hofstadter.
 Exèrcit:
Trencaclosques, patró trencaclosques o patró militar.
 Geologia:
Textura en trencaclosques o textura jigsaw.